Pesce ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Geremia Pesce (1908–1971), italienischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Dodoma
 Brett Pesce (* 1994), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Franco Pesce (1890–1975), italienischer Schauspieler
 Frank Pesce (1946–2022), US-amerikanischer Schauspieler
 Gaetano Pesce (* 1939), italienischer Designer
 Gennaro Pesce (1902–1984), italienischer Archäologe
 Giacomo Pesce, italienischer Priester, Autor und Dokumentarfilmer
 Mattia Pesce (* 1989), italienischer Schwimmer 
 P.J. Pesce (* 1961), US-amerikanischer Regisseur
 Paul Pesce, bekannt als Peshay (* 1970), englischer Produzent für elektronische Musik und DJ

Sonstiges:
 Pesce-Halbinsel, Halbinsel der Alexander-I.-Insel, Antarktis